

Sigle 
 Monday Night Football – programma televisivo in diretta della National Football League

Codici 
 MNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mana Island (Figi)
 mnf – codice ISO 639-3 della lingua mundani
 MNF – codice ISO 3166-2:EG del Governatorato di Menufia (Egitto)